Бес-Юрях () — топоним в России якутского происхождения.

 Бес-Юрях — река, правый приток р. Оччугуй-Мурбайы, координаты 61°13'	114°48’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Тас-Юрях, координаты 62°04'	115°07’.
 Бес-Юрях — река, впадает в — озеро, Бере-Кюель, координаты 62°12'	117°36’.
 
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Кюндяе, координаты 62°17'	118°44’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Кутту, координаты 63°09'	119°07’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Тонгуо, координаты 63°18'	119°38’.
 Бес-Юрях — падь в левобережье р. Тонгуо, координаты 63°16'	119°21’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Холомолох-Юрях, координаты 63°16'	114°19’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Аччыгый-Дюктели, координаты 64°08'	115°57’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Намана, координаты 62°02'	120°24’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Чыбыда, координаты 62°36'	121°51’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Марха, координаты 63°51'	116°34’.
 Бес-Юрях — река, правая притока р. Чона, координаты 62°21'	111°31’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Ботомою, координаты 62°37'	119°03’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Чёрёндёй, координаты 60°13'	118°14’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Конончан, координаты 64°35'	117°46’.
 Бес-Юрях — падь в верховье р. Бес-Юрях, координаты 64°43'	117°42’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Иесяк, координаты 64°16'	117°05’.
 Бес-Юрях — падь восточнее истока р. Северный Бес-Юрях, координаты 64°01'	118°27’ -.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Большой Ыллымах, координаты 58°35'	126°37'.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Алдан, координаты 59°12'	125°19'.
 
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Амга, координаты 59°18'	124°51’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Олёкма, координаты 58°08'	121°40’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Чара, координаты 59°09'	119°10’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Тоннода, координаты 58°49'	118°51’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Амга, координаты 59°23'	125°10’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Курунг, координаты 58°52'	121°26’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Пеледуй, координаты 59°30'	111°55’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Секели, координаты 59°52'	112°09’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Унгеле, координаты 59°46'	135°36’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Сибикте, координаты 59°59'	128°44’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Унгюэле, координаты 58°55'	129°09’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Амга, координаты 59°34'	126°14’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Марха, координаты 60°59'	122°55’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Марха, координаты 60°46'	122°59’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Кингдили, координаты 61°42'	135°50’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Куолума, координаты 61°15'	133°01’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Ханда, координаты 61°37'	136°23’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Татта, координаты 62°06'	133°01’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Буотама, координаты 60°49'	127°10’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Тёнгютте, координаты 60°19'	130°04’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Натай, координаты 60°11'	129°21’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Эльгекян, координаты 60°06'	135°35’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Малый Бердигес, координаты 58°49'	126°39’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Кыакамда, координаты 62°12'	126°22’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Тымпынай, координаты 61°37'	125°16’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Бюгюннгю, координаты 60°50'	121°22’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Улахан-Улэгир, координаты 62°31'	123°41’.
 Бес-Юрях — река, левая составляющая р. Нуоралдима, координаты 62°25'	124°57’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Илин-Юрях, координаты 60°34'	122°28’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Буотама, координаты 60°21'	125°32’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Чара, координаты 60°01'	120°48’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Мархачан, координаты 61°10'	123°25’.
 
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Сомого, координаты 61°17'	123°40’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Сюльдюкяр, координаты 60°26'	111°58’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Курунг-Юрях, координаты 61°24'	112°35’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Улахан-Ботуобуя, координаты 61°07'	111°27’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Халаманда, координаты 60°12'	114°24’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Меличян, координаты 60°37'	118°49’.
 Бес-Юрях — ручей, левый приток р. Делгей, координаты 60°01'	118°24’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Иктях, координаты 61°45'	114°44’.
 Бес-Юрях — ручей, левый приток р. Арга-Дели, координаты 61°43'	117°18’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Сергелях, координаты 61°44'	117°53’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Чаба, координаты 61°28'	119°55’.
 Бес-Юрях — ручей, правый приток р. Кюндяе, координаты 62°19'	118°09’.
 Бес-Юрях — река, левый приток р. Конончан, координаты 63°59'	118°10’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Улахан-Ботуобуя, координаты 62°41'	112°42’.
 Бес-Юрях — река, правый приток р. Вилюй, координаты 62°54'	113°26’.
 Бес-Юрях — падь правобережье р. Амга, координаты 60°26'	131°08’.
 Бес-Юрях — падь на левом берегу среднего течения р. Аллах-Юнь, координаты 60°34'	135°50’.
 Бес-Юрях — падь на левом берегу среднего течения р. Эльгекян, координаты 60°13'	135°14'.
 Бес-Юрях — падь юго-восточнее истока р. Бес-Юрях, координаты 62°26'	122°05’.
 Бес-Юрях — падь северо-западнее истока р. Улэгир, координаты 62°37'	123°05’.
 Бес-Юрях — падь в левобережье среднего течения р. Конончан, координаты 64°25'	118°08'.

Примечания

См. также 
 Бес-Юрюе
 Бас-Юрях